De manière générale, braque est un chien de type braccoïde ou plus spécifiquement, un braque, un ensemble de races de chien de chasse portant ce nom.

Lieu 
 La rue de Braque, une rue de Paris, dans le quartier du Marais, ouverte au .
 La rue Georges-Braque, voie du  de Paris, en France.
 La rue Georges-Braque à Montpellier.
 L’avenue Georges-Braque à Marseille.

Patronyme 

 Georges Braque, peintre et sculpteur.
 Nicolas Braque, grand argentier des rois de France.

Voir aussi